

Földrajz 
 Ciprus, a Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete, a Ciprusi Köztársaság (illetve területének harmadán a nemzetközileg el nem ismert Észak-ciprusi Török Köztársaság) és két brit szuverén támaszpont, Akrotíri és Dekélia fekszik rajta
 Ciprusi Köztársaság, az Európai Unió tagállama, de jure a sziget zömét, de facto a déli kétharmadát teszi ki, ahol lakossága 82%-ban görög, 18%-ban török nyelvű
 Észak-Ciprus, az Észak-ciprusi Török Köztársaság Ciprus szigetének északi harmadán, de jure a Ciprusi Köztársaság Törökország által megszállt területe, de facto egy katonailag, gazdaságilag és demográfiailag attól független terület török lakossággal

Növényvilág 

 Ciprusfélék (Cupressaceae), a fenyőalakúak rendjének egyik világszerte elterjedt családja
 Mocsárciprus (Taxodium), a fenyőalakúak (Pinales) rendjébe és a ciprusfélék (Cupressaceae) családjába tartozó nemzetség 
 Hamisciprus (Chamaecyparis), a ciprusfélék családjába tartozó nemzetség
 Ciprus (Cupressus), a ciprusfélék (Cupressaceae) családjának egyik nemzetsége